Pokal evropskih prvakov 1968-69 je bila dvanajsta sezona moškega evropskega elitnega evropskega klubskega košarkarskega tekmovanja, danes znanega kot Evroliga. Naslov prvaka je osvojil španski klub CSKA Moskva.

Kvalifikacijski krog

Osmina finala

Četrtfinale

Skupina A

Skupina B

Polfinale

Finale

1968-69
1968 v športu
1969 v športu